Marie de la Croix peut désigner :
 Marie de la Croix, fondatrice de la congrégation de la Très-Sainte Trinité.
 Mary MacKillop ( - ). Elle était une religieuse catholique australienne qui, avec le Père Julian Tenison Woods, a fondé les Sœurs de Saint-Joseph du Sacré-Cœur (les Joséphites).
 Marie de la Croix (Maria Nault) ( - ), religieuse de l'Immaculée-Conception et fondatrice des Petites Sœurs de Marie Mère du Rédempteur.

Notes